Шабловский — польская, белорусская, русская фамилия. Известные носители:

 Шабловский, Витольд (род. 1980) — польский журналист.
 Шабловский, Владимир Васильевич (1908—1941) — советский офицер, один из руководителей обороны Брестской крепости.
 Шабловский, Захар Вадимович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Шабловский, Иосиф Сигизмундович (1873—1934) — российский юрист.

 Шабловская, Ирина Викентьевна (1939—2004) — белорусская писательница, публицист, переводчик.